Појам Галеб може да се односи на:

 Галебови, породица птица из реда мочварица
 Галеб (брод), школски брод Југословенске ратне морнарице, коришћен као Титова пловећа резиденција
 Г-4 супер галеб, југословенски лако-јуришни школски авион
 Галеб (рачунар), кућни рачунар из раних 1980их којег је производила компанија ПЕЛ из Вараждина
 Галеб (драма), драма Антона Чехова